Jasmine steht für:

 Jasmine, weiblicher Vorname
 Jasmine (JavaScript), Testsoftware
 Jasmine (Album), Musikalbum von Keith Jarrett und Charlie Haden

 Jasmine (finnische Sängerin) (* 1976; Jasmine Tatjana Anette Valentin), finnische Sängerin und Gitarristin
 Jasmine (japanische Sängerin) (* 1989), japanische J-Pop- und R&B-Sängerin

Yasmine ist der Familienname folgender Personen:
 Ariel Yasmine (* 1998), US-amerikanische Schauspielerin und Model

Siehe auch:
 Jasmin